Дисиміля́ція (від  < dissimilis — «несхожий»):

 Дисиміляція (катаболізм) — у біохімії — сукупність біохімічних процесів, за допомогою яких складні хімічні сполуки в організмі розкладаються до простіших, в результаті чого відбувається оновлення живої матерії та утворення потрібної для життєдіяльності енергії. Протилежний процес — асиміляція, нерозривно з нею пов'язаний як один з етапів обміну речовин в організмі.
 Дисиміляція — у фонетиці — заміна у слові одного з двох однакових або схожих звуків іншим, менш подібним (наприклад «рицар» — «лицар»).